Guiraud är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre Guiraud
 Ernest Guiraud
 Paul Guiraud

Franska efternamn